

Anno 
 735 o 735 a.C.

Codici 
 735 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di George Observatory, a Neadville, nella Contea di Fort Bend, nel Texas

Matematica 
 735 – numero